Ebenezer Moses Debrah es un diplomático ghanés retirado.
De 1954 a 1955 fue oficial ayudante publicaciones. Departamento de Servicios de Información.
De 1955 a 1957 fue secretario adjunto del Departamento de Defensa y Asuntos Exteriores.
De 1957 a 1959 fue primer secretario de embajada en Monrovia, Liberia.
De 1959 a 1960 fue primer secretario de embajada en El Cairo.
De 1960 a 1962 fue consejero de embajada en Washington D. C., Estados Unidos de América, 
De 1962 a 1963 fue director, Asia y Asuntos del Oriente Medio, Ministerio de Asuntos Exteriores, en Acra.
De 1963 a 1967 fue embajador en Adís Abeba (Etiopía).
De 1967 a 1972 fue embajador en Washington D. C. (Estados Unidos de América)
De 1972 a 1973 fue Secretario Principal del Ministerio de Asuntos Exteriores 
Del 1 de diciembre de 1973 a 1975 fue funcionario, Secretario, Consejo Nacional de la redención.  
De 1975 a 1977 fue miembro del consejo militar supremo.
De 1977 a 1978 fue Alto Comisionado en Canberra.
De 1978 a 1980 fue Alto Comisionado en Londres.
En 1980 fue jubilado del servicio exterior de Ghana.
En 1980 lideró el equipo de la Commonwealth para supervisar las elecciones de 1980 en Uganda.
De 1981 a 1982 fue consejero del gobierno de Zimbabue en el Foreign Service Training.
En 1980 lideró el equipo de la Commonwealth para supervisar las :en:Ugandan general election, 1980.
De 1981 a 1982 fue Consultor de Gobierno, de Zimbabue sobre Formación del Servicio Exterior. 
Es miembro del :en:Order of the Volta Civil Division.

Referencias 

Embajadores de Ghana en Etiopía
Embajadores de Ghana en los Estados Unidos
Altos Comisionados de Ghana en Australia
Altos Comisionados de Ghana en el Reino Unido